Psotta ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Psotta (1888–1945), deutscher Bergbeamter und Bergbaumanager
 Helmut J. Psotta (1937–2012), deutscher Künstler und Kunstpädagoge